Ригас — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Имя
 Фереос, Ригас — греческий революционер и поэт.

Фамилия
 Ригас, Генриетта (1934—1989) — канадский учёный в области информатики и электротехники.
 Ригас, Элена (род. 1996) — датская конькобежка, серебряная призёр Кубка мира по конькобежному спорту.

См. также 
 «Ригас ФК» — футбольный клуб из Риги (Латвия), существовавший в 1922—1943 годах.